Laurent Jans (Luxemburg, 5 augustus 1992) is een Luxemburgs voetballer die zowel als rechtsback en als middenvelder kan spelen. Hij tekende in 2021 bij Sparta Rotterdam. In 2012 debuteerde Jans voor Luxemburg.

Clubcarrière 
Jans is afkomstig uit de jeugdopleiding van FF Norden 02. In 2011 maakte hij de overstap naar Fola Esch. Op 6 augustus 2011 debuteerde hij voor Fola Esch tegen CS Grevenmacher. Op 19 oktober 2014 maakte de Luxemburgse international zijn eerste competitiedoelpunt tegen Etzella Ettelbruck. In 2015 tekende hij een overeenkomst voor twee seizoenen met optie op een extra jaar bij Waasland-Beveren. Jans speelde sinds de start van zijn contract zo goed als elke wedstrijd. Zijn prestaties en inzet maakten hem erg populair bij de supporters wat resulteerde in 2 individuele prijzen bij de club uit Beveren. Jans werd in het seizoen 2016/17 zowel verkozen tot Favoriete Leeuw door de Young Believers (Kids Club Waasland Beveren) als tot Speler van het jaar (verkiezing door de supporters van de club).

In 2018 maakt hij de overstap naar de Franse club FC Metz. Daar kwam hij minder aan spelen toe. Na een uitleenbeurt aan SC Paderborn 07, waarmee hij laatste eindigde in de Bundesliga, haalde Standard Luik hem terug naar België in 2020 voor één seizoen als back-up voor Collins Fai. Daarna vertrok hij naar Sparta Rotterdam.

Interlandcarrière 
Op 16 oktober 2012 debuteerde Jans voor Luxemburg in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Israël. Hij speelde de volledige partij, die met 3–0 gewonnen werd door Israël na doelpunten van Tomer Hemed (2x) en Eden Ben Basat.

Statistieken

Luxemburgs voetballer